Ватерло може да се отнася за:
 Ватерло, град в Белгия
 Ватерло, мост в Лондон
 Ватерло (Онтарио), град в Канада
 Ватерло (Айова), град в САЩ
 Ватерло (Ланкашър), град в Англия
 Ламбет – квартал на Лондон, известен с названието Ватерло
 Ватерло (филм) – филм от 1970 г.
 Ватерло (албум) - албум на шведската група АББА от 1974 г.
 Ватерло (песен) – песен от едноименния албум на АББА

Вижте също 
 Битка при Ватерло
 Уотърлу (град, Орегон)